Kaltenbach ist der Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Orte in Deutschland:
 Kaltenbach (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Kaltenbach (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kaltenbach (Forbach), Wohnplatz der Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Kaltenbach (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kaltenbach (Hinterweidenthal), Ortsteil der Gemeinde Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Kaltenbach (Malsburg-Marzell), Ortsteil der Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Kaltenbach (Pfaffenhofen an der Glonn), Ortsteil der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn, Landkreis Dachau, Bayern
 Kaltenbach (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kaltenbach (Reichenbach), Ortsteil der Gemeinde Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Kaltenbach (Spangenberg), Ortsteil der Stadt Spangenberg, Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Kaltenbach (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kaltenbach (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kaltenbach (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Orte in Österreich:
 Kaltenbach (Tirol), Gemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol
 Kaltenbach (Gemeinde Altmünster), Ortsteil von Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kaltenbach (Gemeinde Bad Ischl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kaltenbach (Gemeinde Bad Traunstein), Katastralgemeinde von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kaltenbach (Gemeinde Kössen), Ortsteil der Gemeinde Kössen, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Kaltenbach (Gemeinde Neuberg), Ortschaft von Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Kaltenbach (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kaltenbach (Gemeinde Vitis), Katastralgemeinde von Vitis, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Orte in der Schweiz:
 Kaltenbach TG, Ort in der Gemeinde Wagenhausen im Kanton Thurgau

Orte, historisch:
 Nové Hutě, Gemeinde im Okres Prachatice, Tschechien
 Studený u Kunratic, Ortsteil der Gemeinde Kunratice u České Kamenice im Okres Děčín, Tschechien

Gewässer in Baden-Württemberg:
 Kaltenbach (Bernauer Alb), rechter Zufluss der Bernauer Alb nahe Goldbach, Gemeinde Bernau im Schwarzwald, Landkreis Waldshut
 Kaltenbach (Blinde Rot), zwei Zuflüsse der Blinden Rot im Gemeindegebiet von Rosenberg, Ostalbkreis; flussabwärts:
 Kaltenbach (Blinde Rot, Betzenhof), rechter Zufluss nach dem Betzenweiher bei Betzenhof
 Kaltenbach (Blinde Rot, Uhlenhof), linker Zufluss gegenüber dem Uhlenhof
 Kaltenbach (Dürnach), rechter Zufluss der Dürnach nahe Sommershausen, Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach
 Kaltenbach (Große Enz), linker Oberlauf der Großen Enz bis in Gompelscheuer Gemeinde Enzklösterle, Landkreis Calw
 Kaltenbächle (Häselbach), rechter Zufluss des Häselbachs (zur Deggenhauser Aach) bei Kaltbächle, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis
 Kaltenbach (Hinterlangenbach), rechter Zufluss des Hinterlangenbachs (zum Vorderlangenbach, zur Breg) bei Langenbach-Hinterlangenbach, Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Kaltenbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg bei Kaltenbach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt
 Kaltenbach (Rotenbach), rechter Zufluss des Rotenbachs zwischen dem Glasweiher und der Ölmühle bei Schrezheim, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis
 Kaltenbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Rems) bei Herlikofen, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis

 Kaltenbachsee, Staubecken am Kaltenbach (Große Enz) auf der Gemarkung von Göttelfingen, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt

Gewässer in Bayern:
 Kaltenbach (Alte Moosach), rechter Zufluss der Alten Moosach (zur Moosach) bei Hohenthann, Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim
 Kaltenbach (Aurach), rechter Zufluss der Aurach zwischen Gauchsdorf und Aurau, beide zur Gemeinde Büchenbach, Landkreis Roth
 Kaltenbach (Darchinger Dorfbach), linker Zufluss des Darchinger Dorfbachs in Oberdarching, Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach
 Kaltenbach (Elmauer Bach), Oberlauf des Ellmauer Bachs weit vor Schloss Elmau nahe Klais, Gemeinde Krün, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Kaltenbach (Elsava), Oberlauf der Elsava bis Hessenthal, Gemeinde Mespelbrunn, Landkreis Aschaffenburg
 Kaltenbach (Erf), linker Zufluss der Erf oder Erfa beim Dorf Pfohlbach links des Baches (Gemeinde Eichenbühl), Landkreis Miltenberg
 Kaltenbach (Freybach), linker Oberlauf des Freybachs (zum Chamb) bis vor Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham
 Kaltenbach (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab vor der Herrnmühle nahe Fuchsendorf, Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth
 Kaltenbach (Hausheimer Bach), linker Zufluss des Hausheimer Bachs (zum Kettenbach, zur Schwarzach) vor Hausheim, Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Kaltenbach (Isar), rechter Zufluss der Isar nahe Puppling, Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Kaltenbach (Isen), linker Zufluss der Isen bei Weg, Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding
 Kaltenbach, Zwischenabschnittsname etwa von Winastött (Gemeinde Irschenberg), Landkreis Miesbach bis gegenüber Unterkalten, Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim der Dettendorfer Kalte, linker Zufluss des Kaltenbach (Mangfall) im Naturschutzgebiet Kalten, Stadt Kolbermoor, Landkreis Rosenheim
 Kaltenbach (Kirnach), linker Zufluss der Kirnach (zur Wertach) nahe Heuwang, Markt Unterthingau, Landkreis Ostallgäu
 Kaltenbach (Loisach), rechter Zufluss der Loisach bei Achmühl, Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Kaltenbach (Mamminger Bach), linker Oberlauf des Mamminger Bachs (zur Isar) bis Hirnkofen, Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau
 Kaltenbach (Mangfall), rechter Zufluss der Mangfall bei Kaltmühl, Stadt Rosenheim, Landkreis Rosenheim
 Kaltenbach (München), Münchner Stadtbach
 Kaltenbach (Regen), rechter Zufluss des Regens bei Kienleiten, Gemeinde Reichenbach, Landkreis Cham
 Kaltenbach (Reigersbach), linker Zufluss des Reigersbachs (zur Schönach) im Gründletsmoos bei Schwabbruck, Landkreis Weilheim-Schongau
 Kaltenbach (Roßbach), linker Zufluss des Roßbachs (zum Regen) bei Bärndorf, Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham
 Kaltenbach (Singold), linker Nebenlauf der Singold innerhalb von Bobingen, Landkreis Augsburg
 Kaltenbach (Sollbach), linker Oberlauf des Sollbachs (zum Sulzbach, zum Regen) nach Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf
 Kaltenbach (Weiherbach), rechter Zufluss des Weiherbachs (zum Rohrbach, zum Waltenhofener Bach, zur Iller) bei der Dreisenmühle, Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu
 Kaltenbach (Wenderner Bach), linker Zufluss des Wenderner Bachs (zur Eger) nach Großwendern, Stadt Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Kaltenbach (Wössener Bach), rechter Zufluss des Wössener Bachs (zur Tiroler Achen) in Unterwössen, Landkreis Traunstein

Gewässer in Nordrhein-Westfalen:
 Kaltenbach (Agger) – zwei linke Zuflüsse der Agger; flussabwärts:
 Kaltenbach (Agger, Engelskirchen), linker Zufluss bei Engelskirchen, Oberbergischer Kreis
 Kaltenbach (Agger, Bettenachen), linker Zufluss vor Bettenachen, Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Kaltenbach (Homberger Bach), linker Zufluss des Homberger Bachs (zum Angerbach) nahe Homberg, Stadt Ratingen. Kreis Mettmann
 Kaltenbach (Wupper), linker Zufluss der Wupper bei Kohlfurtherbrücke im kreisfreien Wuppertal

Gewässer in Rheinland-Pfalz:
 Kaltenbach (Aar), rechter Zufluss der Aar nach Oberneisen, Rhein-Lahn-Kreis
 Kaltenbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll in Birresborn, Landkreis Vulkaneifel
 Kaltenbach (Mehrbach), rechter Zufluss des Mehrbachs zwischen Kaltehöhe und Kloster Ehrenstein, beide in der Gemeinde Asbach, Landkreis Neuwied
 Kaltenbach (Modenbach), rechter Zufluss des Modenbachs nach Freisbach, Landkreis Germersheim
 Kaltenbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins bei Rheinbrohl, Landkreis Neuwied
 Kaltenbach (Salzbach), linker Zufluss des Salzbachs vor Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz
 Kaltenbachquelle, Quelle mit Rinnsal als rechter Kaltenbach-Zufluss, ebenda
 Kaltenbach (Wellbach), rechter Zufluss des Wellbachs weit vor Rinnthal, Landkreis Südliche Weinstraße
 Kleiner Kaltenbach oder Watzbach, linker Zufluss, ebenda

Gewässer in Sachsen:
 Kaltenbach (Weiße Elster), linker Zufluss der Weißen Elster an der Teufelskanzel nahe Röttis, Stadt Plauen, Vogtlandkreis

Gewässer in Österreich:
 Kaltenbach (Deutsche Thaya), rechter Zufluss der Deutschen Thaya bei Altwaidhofen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Kaltenbach (Liebochbach), rechter Zufluss des Liebochbachs bei Sankt Bartholomä, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kaltenbach (Traun), linker Zufluss der Traun in Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Kaltenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Kaltenbach (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie in Südbaden

 Andreas Kaltenbach (1828–1913), deutscher 1848er Revolutionär und amerikanischer Hotelier
 Benny Kaltenbach (* 1987), deutscher Comedian
 Christine Kaltenbach (* 1982), deutsche Fußballspielerin
 Dieter Kaltenbach (1923–1996), deutscher Unternehmer des Maschinenbaus in Lörrach
 Ernst Kaltenbach (1889–1965), Schweizer Fußballspieler
 Fred Kaltenbach (1895–1945), US-amerikanischer Radiopropagandist des Großdeutschen Rundfunks
 Johann Heinrich Kaltenbach (1807–1876), deutscher Botaniker und Entomologe
 Julius Kaltenbach (1858–1931), deutscher Maschinenbauer und Unternehmensgründer
 Karl Kaltenbach (1882–1950), deutscher Leichtathlet
 Marianne Kaltenbach (1921–2005), Schweizer Spitzenköchin
 Martin Kaltenbach (* 1928), deutscher Kardiologe, Erfinder der Kletterstufe
 Matthias Kaltenbach (* 1985), deutscher Fußballtrainer
 Rudolf Kaltenbach (1842–1892), deutscher Gynäkologe
 Rudolf J. Kaltenbach (* 1956), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Kaltenbach (1908–1988), deutscher Heimatforscher, Autor und Küster

Kaltenbach steht für:
 Otto Kaltenbach Altensteig, ehemalige Besteckfabrik in Altensteig im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Dieter Kaltenbach Verwaltungsgesellschaft, Unternehmensgruppe in Lörrach, Baden-Württemberg
 Kaltenbach-Gruppe (Automobilhandel), Unternehmensgruppe in Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Kaldenbach
 Kaltbach
 Kaltenbacher
 Kaltenbächel
 Kaltenbrunnenbach
 Kalter Bach
 Kalterbach